Gölzer ist der Familienname folgender Personen:
 August Gölzer (1906–1945), in Brünn bei einem Attentat ermordeter SS-Sturmbannführer
 Heinrich Gölzer (1868–1942), deutscher Politiker (SPD)
 Siegbert Gölzer (1934–1986), deutscher Designer